Hera — deusa da mitologia grega
 Hera (planta) ou Hedera helix— planta trepadeira do gênero Hedera
Hera Venenosa — personagem fictícia da DC Comics, inimiga do Batman
Hera Björk — cantora islandesa
 103 Hera — asteroide

Desambiguação
Desambiguações de topônimos